Мармарош, односно Марамарош или Марамуреш може бити:

 Мармарош, историјска област која обухвата југоисточни део Закарпатске области у Украјини и североисточни део округа Марамуреш у Румунији
 Северни Мармарош, северени део области Мармарош, који обухвата југоисточни део Закарпатске области у Украјини
 Јужни Мармарош, јужни део области Мармарош, који обухвата североисточни део округа Марамуреш у Румунији
 Мармарошка жупанија, бивша историјска жупанија на североистоку Краљевине Угарске
 Мармарошки округ, односно округ Марамуреш, управни округ у Румунији
 Мармарош-Сигет, варијантни назив за румунски град Сигету Мармациеј

Види још 
 Цркве брвнаре у Марамурешу
 Мамарош